Az 1978–1979-es UEFA-kupa a verseny nyolcadik szezonja volt. A kupát a nyugatnémet Borussia Mönchengladbach nyerte, akik 2–1-es összesítéssel győzték le a jugoszláv Crvena zvezda csapatát.

Első forduló 

|}

Második forduló 

|}

Harmadik forduló 

|}

Negyeddöntő 

|}

Elődöntő 

|}

Döntő 

|}

További információk 
 Hivatalos oldal
 Eredmények az RSSSF.com-on

UEFA-kupa
Uefakupa
Uefakupa